O termo Interview with the Vampire, cuja tradução adotada foi Entrevista com o Vampiro, pode se referir a:

 Interview with the Vampire, livro da escritora Anne Rice;
 Interview with the Vampire, filme baseado no livro homônimo.

Desambiguação